Ewington ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ewington (Indiana)
 Ewington (Kentucky)
 Ewington (Ohio)
 Ewington Township, Minnesota